Морський Бірючок (рос.: Морской Бирючок) – острів у північно-західній частині Каспійського моря, Республіка Калмикія, Росія. Острів розташовано навпроти дельти річки Кума, у 8 км на схід від селища Артезіан.
Входить до складу регіонального зоологічного заказника Морський Бірючок, який було утворено у 1972 році. Загальна площа заказника 50000 га.

Примітки  

Острови Каспійського моря
Озерні острови Росії
Острови Росії